

Geografia
 Siro – isola greca, appartenente all'arcipelago delle Cicladi nel Mar Egeo
 Siro – frazione del comune italiano di Cercino, in provincia di Sondrio

Persone
 Siro – cognome italiano
 Publilio Siro – scrittore e drammaturgo romano
 Siro da Correggio – conte e poi principe di Correggio
 Siro di Genova – vescovo di Genova
 Siro di Pavia – vescovo di Pavia
 Siro II – vescovo e poi arcivescovo di Genova

Altro
 Siro – nome proprio di persona italiano maschile
 Siro – appartenente al gruppo etnico dei Siri
 Siro – genere di opilionidi della famiglia Sironidae